Yellowstone (ang. yellow żółty + stone kamień) – nazwy miejsc - również miast i gmin w Ameryce Północnej położonych w dolinie rzeki Yellowstone, nadane ze względu na dominujące żółte zabarwienie kamieni spowodowane wysokim stężeniem mineralnym siarki m.in. wypłukiwanej i roznoszonej przez wody rzeki.

 Park Narodowy Yellowstone

Gminy w USA:
 Yellowstone (ang. Yellowstone Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Yellowstone (ang. Yellowstone County) – w stanie Montana
Inne:
 Yellowstone (jezioro)
 Yellowstone (rzeka)
 Kaldera Yellowstone
 Wodospady Yellowstone
 Wielki Kanion Yellowstone